Кичево може да се отнася за:

 Кичево, град в Северна Македония
 Кичево, община в Северна Македония
 Кичево, село в община Аксаково, Република България